Paradela puede referirse a:

Divisiones administratrivas

España

Provincia de La Coruña 
 Paradela (Arteijo), lugar de la parroquia de Larín, municipio de Arteijo.
 Paradela (Carballo), lugar de la parroquia de Sofán, municipio de Carballo.
 Paradela (Carral), lugar de la parroquia de Quembre, municipio de Carral.
 Paradela (Cariño), lugar de la parroquia de Landoi, municipio de Cariño.
 Paradela (Curtis), lugar de la parroquia de Foxado, municipio de Curtis.
 Paradela (Dumbría), lugar de la parroquia de Dumbría, municipio de Dumbría.
 Paradela (Laracha), lugar de la parroquia de Soandres, municipio de Laracha.
 Paradela (Noya), lugar de la parroquia de Roo, municipio de Noya.
 Paradela (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Bandoxa, municipio de Oza-Cesuras.
 Paradela (Rianjo), lugar de la parroquia de Taragoña, municipio de Rianjo.
 Paradela (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de San Caetano, municipio de Santiago de Compostela.
 Paradela (Toques) (San Paio de Paradela), lugar y parroquia del municipio de Toques.
 Paradela (Tordoya), lugar de la parroquia de Leobalde, municipio de Tordoya.

Provincia de León 
 San Pedro de Paradela, localidad del municipio de Fabero.
 Paradela de Muces, localidad del municipio de Priaranza del Bierzo.
 Paradela (Trabadelo), localidad del municipio de Trabadelo.
 Paradela de Arriba, localidad del municipio de Toral de los Vados.
 Paradela del Río, localidad del municipio de Toral de los Vados.

Provincia de Lugo 
 Paradela (Carballedo), lugar de la parroquia de Chouzán, municipio de Carballedo.
 Paradela (Corgo) (San Fiz de Paradela), lugar y parroquia del municipio de Corgo.
 Paradela (Córneas), lugar de la parroquia de Córneas, municipio de Baleira.
 Paradela (Lugo), municipio.
 Paradela (Martín), lugar de la parroquia de Martín, municipio de Baleira.
 Paradela (Navia de Suarna), lugar de la parroquia de Galegos, municipio de Navia de Suarna.
 Paradela (parroquia) (San Miguel de Paradela), parroquia del municipio de Paradela.
 Paradela (Quiroga), lugar de la parroquia de Quintá de Lor, municipio de Quiroga.
 Paradela (Sober), lugar de la parroquia de Santiorxo, municipio de Sober.
 San Vicente de Paradela, parroquia del municipio de Paradela.
 Santa Cristina de Paradela, parroquia del municipio de Paradela.
 Santalla de Paradela, parroquia del municipio de Paradela.
 Santo André de Paradela, parroquia del municipio de Sarria.

Provincia de Orense 
 Paradela (Calvos de Randín), lugar de la parroquia de Randín, municipio de Calvos de Randín.
 Paradela (Carballino), lugar de la parroquia de Lobás, municipio de Carballino.
 Paradela (Castrelo de Miño), lugar de la parroquia de Barral, municipio de Castrelo de Miño.
 Paradela (Castro Caldelas) (San Vincenzo de Paradela), parroquia del municipio de Castro Caldelas.
 Paradela (Coles), lugar de la parroquia de Coles, municipio de Coles.
 Paradela (El Bollo) (San Sebastián de Paradela), lugar y parroquia del municipio de El Bollo.
 Paradela (Junquera de Espadañedo), lugar de la parroquia de Niñodaguia, municipio de Junquera de Espadañedo.
 Paradela (Manzaneda) (San Antonio de Paradela), lugar y parroquia del municipio de Manzaneda.
 Paradela (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Santo Estevo de Ribas de Sil, municipio de Nogueira de Ramuín.
 Paradela (Orense), lugar de la parroquia de Vilar de Astrés, municipio de Orense.
 Paradela de Abeleda (San Xoán de Paradela de Abeleda), lugar y parroquia del municipio de Porquera.
 Paradela (Viana del Bollo) (San Pedro de Paradela), lugar y parroquia del municipio de Viana del Bollo.

Principado de Asturias 
 Paradela de Villarmayor, lugar de la parroquia de Grandas de Salime, municipio de Grandas de Salime.

Portugal 
 Paradela (Barcelos), freguesia del municipio de Barcelos, distrito de Braga.
 Paradela (Chaves), freguesia del municipio de Chaves, distrito de Vila Real.
 Paradela (Miranda do Douro), antigua freguesia del municipio de Miranda do Douro, distrito de Braganza.
 Paradela (Mogadouro), freguesia del municipio de Mogadouro, distrito de Braganza.
 Paradela (Montalegre), antigua freguesia del municipio de Montalegre, distrito de Vila Real.
 Paradela (Penacova), antigua freguesia del municipio de Penacova, distrito de Coímbra.
 Paradela (Sever do Vouga), antigua freguesia del municipio de Sever do Vouga, distrito de Aveiro.
 Paradela (Tabuaço), antigua freguesia del municipio de Tabuaço, distrito de Viseu.
 Paradela, Contim e Fiães, freguesia del municipio de Montalegre, distrito de Vila Real.
 Paradela e Grajinha, freguesia del municipio de Tabuaço, distrito de Viseu.